Аэропорт Ри́га (; ) — международный аэропорт Риги, столицы Латвии. Расположен в 13 километрах от центра города, на территории Марупского края. Находится во владении Министерства сообщения Латвийской Республики. Оператор аэропорта — сам аэропорт (RIX GH) и турецкий холдинг TAV Airports (Havas Latvia).

Рижский аэропорт — самый крупный аэропорт в странах Прибалтики по объёму грузовых и пассажирских перевозок. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта превысил 7,7 миллионов человек. Аэропорт «Рига» обслуживает почти половину (49 %) всех пассажиров балтийских столиц (для сравнения, в 2016 году аэропорт Таллина (Эстония) обслужил 21 % всех пассажиров и аэропорт Вильнюса (Литва) обслужил 30 %).

Является хабом для национальной авиакомпании Латвии airBaltic, а также для чартерной авиакомпании SmartLynx Airlines и лоукостера Ryanair (c 2022). В 2021 году о создании своей базы в Риге объявил Ryanair. В аэропорту также базируются Raf-Avia, Inversija и Vip Avia.Прямыми рейсами из Рижского аэропорта можно добраться до 100 городов мира (на середину 2018), включая Лондон, Осло, Франкфурт, Хельсинки, Берлин, Стокгольм, Копенгаген, и все из них обеспечивают дальнейшую связь с трансконтинентальными воздушными маршрутами.

История 
Пассажирский аэровокзал был построен в Рижском районе в 1973 году с восточной стороны взлетно-посадочной полосы (ВПП) большого военного аэродрома МО СССР. Сам военный аэродром располагался в посёлке Скулте с западной части ВПП и продолжал функционировать вплоть до развала СССР. Гражданские воздушные суда использовали для взлёта и посадки ВПП этого военного аэродрома. Таким образом аэродром с 1973 года фактически стал аэродромом совместного базирования.

В Скулте после 1945 года располагались большой военный аэродром, гарнизон и посёлок авиационной части. Здесь базировался 1-й гвардейский минно-торпедный авиаполк Балтийского флота, который в 1941 году бомбил Берлин, взлетая с эстонского острова Сааремаа. Позднее здесь находились полк фронтовых бомбардировщиков Ил-28 Балтийского флота и 145-я отдельная противолодочная эскадрилья самолётов Ил-38 Балтийского флота.

На военном аэродроме Скулте до начала семидесятых годов базировался 1-й гвардейский минно-торпедный Клайпедский Краснознамённый авиационный полк. Лётчики этого полка первыми в Великую Отечественную войну, 7 августа 1941 года, наносили удары по Берлину. В военном городке близ аэропорта «Рига» позднее находились также лётный гарнизон морской авиации «Скулте» и база 145-й отдельной противолодочной авиаэскадрильи дальнего действия.

До строительства пассажирского аэровокзала в качестве аэропортов города Риги использовались:
 аэропорт Спилве (с 1930 по 1986 год); в настоящее время используется в качестве аэродрома АОН, но по плану развития города планируется застроить эту территорию;
 аэропорт Румбула. Был основан как военный аэродром после Второй мировой войны. Начиная с 1965 года обслуживал также пассажирские рейсы на крупных самолётах, для которых полоса в аэропорту Спилве была мала. Гражданские полёты были прекращены через год после постройки аэропорта Рига. В 1978 году был закрыт, военные самолёты перебазировались на аэродром Лиелварде. В наши дни территория бывшего аэродрома занята авторынком. В качестве своего рода «наследства», стоит упомянуть оставшееся загрязнение от бывших резервуаров для горючего, где на аэродроме хранился керосин. На территории аэродрома проходят полёты на парапланах.

Полная модернизация аэропорта Рига и строительство его южной части завершились в 2001 году, к празднованию 800-летия Риги.

На территории, прилегающей к аэропорту, работал созданный энтузиастом Виктором Талпой Рижский музей авиации под открытым небом; в нём представлены военные и гражданские летательные аппараты, преимущественно советского времени, среди которых Ту-134 авиакомпании Аэрофлот, Ту-154, Ми-6, Ту-22М1, МиГ-25РБС и другие уникальные образцы авиационной техники. На данный момент, после судебных разбирательств, музей перенесён и функционирует под частным владением Виктора Талпы, находится по новому адресу — Skultes iela 35 (всё так же близ аэропорта Риги).

Современное состояние 

В 2006 году было завершено строительство северной части терминала, а также построен современный ангар для технического обслуживания и ремонта самолётов.

За всю историю аэропорта в нём ни разу не происходили серьёзные аварии.

В 2005 году в Мюнхене на конгрессе Европейской организации Международного совета аэропортов аэропорт «Рига» был признан лучшим в Европе в категории обслуживающих от одного до пяти миллионов пассажиров в год. Жюри оценивает аэропорты с точки зрения обслуживания пассажиров, самолётов, мер безопасности.

17 октября 2008 года по инициативе министра сообщения Айнара Шлесерса закончены работы по удлинению взлётно-посадочной полосы на 650 метров — до 3,2 км, теперь аэропорт может принимать практически все типы самолётов (полоса сдана в эксплуатацию 30 октября). Реализация этого проекта обошлась в 16,51 млн латов (23,58 млн евро).

В 2009 Международный аэропорт «Рига» впервые попал в рейтинг «Топ-100» аэропортов мира по количеству обслуженных пассажиров на международных рейсах в течение недели: по данным исследовательско-аналитического издания рынка авиационной индустрии OAG Aviation Solutions (OAG) разместился на 98 строчке, обслужив в течение недели с 24 по 30 августа 66,427 пассажиров международных рейсов, вылетающих из аэропорта.

В 2009 году прирост пассажиропотока Рижского аэропорта составил 10,2 %; в 2011 году — 9,5 %.. В течение последних лет государственное акционерное общество «Международный аэропорт Рига» стало одним из наиболее быстро развивающихся аэропортов в Европе. Так в аэропорту в 2016 году было обслужено 5,4 млн пассажиров, 2018 — 7,06 млн, 2019 — 7,8 млн пассажиров. . .

В 2019 году прошла реконструкция взлетно посадочной полосы впоследствии чего была построена новая рулежная дорожка. В 2021 году грузооборот аэропорта подстегнула электронная коммерция: объём переваленных грузов достиг 27,900 тонн, что на пятую часть больше, чем в 2020 году, даже на 2 % больше, чем в доковидном 2019-м. Одним из инструментов роста стал новый грузовой рейс в Гонконг, который выполняет международная экспедиторская компания Venipak дважды в неделю. Было завершено строительство грузового терминала DHL площадью 4500 м².
В 2022 году было восстановлено дорожное покрытие Z3

Авиакомпании и пункты назначения 

По состоянию на январь 2019 года аэропорт Риги обслуживал рейсы следующих авиакомпаний (доля рынка показана на 2021 год):

Статистика

Стоянки 
На территории аэропорта «Рига» действуют одна краткосрочная (P1) и две долгосрочные (P3, P4) стоянки круглосуточно.

При аэропорте реализована услуга Park&Fly. Park&Fly — это круглосуточная автостоянка, которая находится в минуте езды от рижского аэропорта. Пассажир оставляет свою машину на Park&Fly, а его самого вместе с багажом бесплатно доставляют прямо к дверям аэропорта. По возвращении в аэропорт Рига, бесплатный автобус Park&Fly доставляет пассажира обратно к автомашине.

Транспорт 

От аэропорта до Риги можно добраться несколькими способами — на такси, на общественном транспорте и на маршрутном микроавтобусе Airport Express авиакомпании airBaltic.
 Городской автобус 22-го маршрута связывает аэропорт с центром города (улица Абренес). Интервал движения — 10-30 минут. Продолжительность поездки составляет 35 минут. Билет на одну поездку приобретается у водителя (цена 2.00 евро) или в билетном автомате (1.15 евро).
 Airport Express микроавтобус на выходе из терминала Е. Курсирует каждые полчаса. Путь до центра Риги занимает около 20 минут.

Судебные процессы 
В мае 2014 года латвийское государство в лице аэропорта «Рига» проиграло в Лондонском арбитражном суде иск против Ryanair, за что ему пришлось выплатить авиакомпании 802 тысячи евро. Латвии не удалось доказать, что заключенный по инициативе министра сообщения Айнара Шлесерса в 2004 году договор между авиакомпанией и аэропортом, предусматривавший скидки на услуги аэропорта и аэронавигации при достижении порога в 500 тыс. пассажиров в год, был невыгодным. Суд удовлетворил практически все требования Ryanair и отклонил встречный иск аэропорта на 2 млн евро о не оплаченных счетах за услуги аэронавигации, которые по договору были включены в аэродромные сборы.

См. также 
 Рижский музей авиации — находился на территории Рижского аэропорта c 1997 года, один из самых крупных авиационных музеев в Европе. Перебазирован в связи со строительством терминала ответвления железной дороги Rail Baltica.
 В 1965 году при Латвийском управлении гражданской авиации, на территории аэропорта «Рига», в здании учебно-тренировочного центра, был создан Клуб юных лётчиков имени Ф. А. Цандера. Клуб просуществовал вплоть до развала СССР.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт аэропорта на русском языке
 Официальный сайт аэропорта на латышском языке 

Аэропорты Риги
Аэродромы Латвии
Аэропорт
Архитектура Советской Латвии